Kornschober ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Kornschober (* 1979), österreichischer Film- und Theaterschauspieler
 Markus Kornschober (* 1981), österreichischer Musiker, Komponist, Produzent und Remixer